Jocs: 
 Joc de rol.
 Videojoc de rol.
 Sociologia: Rol